Die Staatsmeisterschaft von Pernambuco – das  Campeonato Pernambucano – ist die Fußballmeisterschaft für Vereine des nordostbrasilianischen Bundesstaates Pernambuco. Sie wird jedes Jahr Januar bis Mai ausgetragen und wird vom Staatsverband, der Federação Pernambucana de Futebol organisiert. Sie wurde nach einer Idee von holländischen und englischen Seeleuten um die Jahrhundertwende von den pernambucanischen Fußballvereinen aufgenommen und erstmals 1915 ausgetragen. Der erste Sieger war 1915 der SC Flamengo aus der Hauptstadt Recife, der vor etwa 50 Jahren aufgelöst wurde.

Die Meister

Meisterschaftshistorie

Siehe auch 
 Staatsmeisterschaft von Pernambuco (Frauenfußball)

Weblinks 
 Federação Pernambucana de Futebol (Offizielle Website)
 Julio Bovi Diogo: Pernambuco State - List of Champions, RSSSF Brazil, 26. April 2009

Fußballwettbewerb in Brasilien
Sportveranstaltung in Pernambuco